Streidt ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Streidt (* 1952), deutsche Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Joseph Streidt (1905–1961), österreichischer katholischer Priester, Weihbischof in der Erzdiözese Wien